Die Abkürzung PPMS steht für

 PLANTA Project
 Primär progrediente Multiple Sklerose, siehe Multiple Sklerose#Primär progrediente MS (PPMS)

Abkürzung